Amanli kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Amanlı, ort, Qach,

Iran 

 Amānlī, ort, Nordkhorasan, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar